John Grahame (né le  à Denver, dans l'État du Colorado, aux États-Unis) est un gardien de but professionnel américain de hockey sur glace. Il est le fils du joueur de hockey de la LNH, Ron Grahame.

Carrière de joueur 

John Grahame commence sa carrière en 1997 avec les Bruins de Providence, équipe de la Ligue américaine de hockey affiliée aux Bruins de Boston. Il joue son premier match dans la LNH avec les Bruins lors de la saison 1999-2000. Il est ensuite échangé à Tampa-Bay, où il joue 104 partie avec le Lightning. Il remporte la Coupe Stanley avec l'équipe 2003-2004 du Lightning en tant que gardien auxiliaire à Nikolaï Khabibouline. 

En 2006, il est recruté par les Hurricanes de la Caroline dans la Ligue nationale de hockey. En 2008, il intègre l'effectif de l'Avangard Omsk de la Ligue continentale de hockey. Il revient en Amérique du nord l'année suivante puis, après 2 saisons dans la LAH, il prend sa retraite en 2011.

Il a joué pour l'équipe des États-Unis lors des compétitions internationales. Il a pris part aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 ayant lieu à Turin en Italie avec l'équipe américaine.

Statistiques

En club 

|-
| 1994-1995 ||Université de Lake Superior State ||CCHA ||28 ||16 ||7 ||3 || ||75 ||2,78 ||88,7 ||2|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1995-1996 ||Université de Lake Superior State ||CCHA ||29 ||21 ||4 ||2 || ||67 ||2,42 ||90,4 ||2|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1996-1997 ||Université de Lake Superior State ||CCHA ||37 ||19 ||3 ||4 || ||134 ||3,66 ||87,6 ||3|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1997-1998 || Bruins de Providence ||LAH ||55 ||15 ||31 ||4 || ||164 ||3,22 ||89,8 ||3|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1998-1999 || Bruins de Providence ||LAH ||48 ||37 ||9 ||1 || ||134 ||2,90 ||89,6 ||3|| ||19 ||15 ||4 ||1209 ||48 ||2,38 ||91,2 ||1||
|-
| 1999-2000 || Bruins de Boston ||LNH ||24 ||7 ||10 ||5 || ||55 ||2,46 ||91,0 ||2|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1999-2000 || Bruins de Providence ||LAH ||27 ||11 ||13 ||2 || ||86 ||3,38 ||90,2 ||1|| ||13 ||10 ||3 ||839 ||35 ||2,50 ||91,7 ||0||
|-
| 2000-2001 || Bruins de Providence ||LAH ||16 ||4 ||7 ||3 ||893 ||47 ||3,16 ||89,9 ||0|| ||17 ||8 ||9 ||1043 ||46 ||2,65 ||92,3 ||2||
|-
| 2000-2001 || Bruins de Boston ||LNH ||10 ||3 ||4 ||0 ||471 ||28 ||3,57 ||86,7 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2001-2002 || Bruins de Boston ||LNH ||19 ||8 ||7 ||2 || ||52 ||2,89 ||89,7 ||1|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2002-2003 || Bruins de Boston ||LNH ||23 ||11 ||9 ||2 || ||61 ||2,71 ||90,2 ||1|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2002-2003 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||17 ||6 ||5 ||4 ||914 ||34 ||2,23 ||92,0 ||2|| ||1 ||0 ||1 ||111 ||2 ||1,08 ||95,8 ||0||
|-
| 2003-2004 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||29 ||18 ||9 ||1 || ||58 ||2,06 ||91,3 ||1|| ||1 ||0 ||0 ||34 ||2 ||3,53 ||88,2 ||0||
|-
| 2005-2006 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||57 ||29 ||22 ||1 || ||161 ||3,06 ||88,9 ||5|| ||4 ||1 ||3 ||188 ||15 ||4,79 ||84,7 ||0||
|-
| 2006-2007 || Hurricanes de la Caroline ||LNH ||28 ||10 ||13 ||2 || ||72 ||2,85 ||89,7 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2007-2008 || Hurricanes de la Caroline ||LNH ||17 ||5 ||7 ||1 ||848 ||53 ||3,75 ||87,5 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2007-2008 || River Rats d'Albany ||LAH ||7 ||4 ||3 ||0 ||415 ||21 ||3,04 ||91,2 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2008-2009 ||Avangard Omsk ||KHL ||20 ||9 ||10 ||1 || ||57 ||2,86 ||89,6 ||3|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2009-2010 || Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||12 ||2 ||10 ||0 ||717 ||34 ||2,84 ||89,6 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2009-2010 || Monsters de Lake Erie ||LAH ||14 ||4 ||7 ||3 ||837 ||48 ||3,44 ||88,3 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2010-2011 || Monsters de Lake Erie ||LAH ||34 ||19 ||12 ||2 || ||80 ||2,39 ||91,1 ||1|| ||5 ||2 ||3 ||303 ||13 ||2,58 ||91,8 ||0||

|224 ||97 ||86 ||18 || ||574 ||2,79 ||89,8 ||12|| ||6 ||1 ||4 ||333 ||19 ||3,42 ||88,3 ||0||

Au niveau international

Références 

Naissance en août 1975
Naissance à Denver
Joueur international américain de hockey sur glace
Entraîneur américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Musketeers de Sioux City
Joueur de hockey sur glace des Lakers de Lake Superior State
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Monsters du lac Érié
Champion de la Coupe Calder
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion de la Coupe Stanley